Maria de Rússia (gran duquessa de Saxònia-Weimar-Eisenach) (1786 - 1859)
 Maria de Rússia (duquessa de Leuchtenberg) (1819 - 1876)
 Maria de Rússia (duquessa de Saxònia-Coburg Gotha) (1853 - 1920)
 Maria de Rússia (princesa de Suècia) (1890 - 1958)
 Maria de Rússia (gran duquessa de Rússia) (1899 - 1918)
 Maria de Rússia (princesa de Leiningen) (1907 - 1951)
 Maria de Rússia (cap de la casa imperial de Rússia) (1953)